Fuad II de Egipto (El Cairo, 16 de enero de 1952) (Ahmed Fuad, en árabe: الملك أحمد فؤاد الثاني), fue el último Rey de Egipto y de Sudán, Soberano de Nubia, de Kordofán y de Darfur por menos de un año cuando contaba con solo seis meses de edad. Nació en el Palacio de Abdín, en El Cairo, el 16 de enero de 1952 con el título de Príncipe; su linaje es proveniente de la Dinastía de Muhammad Ali.

Biografía 

Fuad II de Egipto es hijo del fallecido Rey Faruq y de su segunda esposa, Narriman Sadek.

Ascendió al trono egipcio el 26 de julio de 1952, con seis meses de edad, tras el golpe de Estado del Movimiento de Oficiales Libres que derrocó a su padre, Faruq por lo que nunca fue coronado formalmente. El Rey Faruq había esperado que su abdicación tranquilizara a los revolucionarios y a las fuerzas anti-monárquicas en el país, y que su hijo, como rey, podría servir para la unificación de Egipto y Sudán. Ninguna de esas ideas funcionaron. Fue depuesto el 18 de junio de 1953 por un golpe de Estado con tan solo 1 año de edad al proclamarse la república. Él y su familia fueron obligados a salir del país. El consejo de la regencia dirigido por el príncipe Mohamed Abdul Moneim lo representó en Egipto mientras que él estaba en exilio.

El Consejo Real que fue nombrado para ejercer las funciones de Regencia estuvo presidido por Mohammed Ali Tewfik. Después de ser depuesto, Ahmed Fuad fue llevado a Suiza, donde creció. Años más tarde se mudó a Francia y luego regresó a Suiza en donde continúa viviendo en la región del Lago de Ginebra a orillas del Lago Lemán.

Matrimonio y descendencia 

En 1976 se casa con Dominique-France Loeb-Picard, hija de Roberto Loeb y su esposa, Paule-Madeleine Picard. Dominique-France se convirtió al Islam asumiendo el título de Reina Fadila de Egipto. La pareja tuvo tres hijos antes de su divorcio en 1996:

 Príncipe Muhammad Ali, Príncipe de Saíd (Alto Egipto) (nacido el 5 de febrero de 1979 en El Cairo, Egipto). Casado el 30 de agosto de 2013 en el Palacio de Çırağan, en Estambul, con la Princesa Noal Zaher Shah de Afganistán. Tienen dos hijos gemelos.

 Princesa Fawzia-Latifa, Princesa de Egipto (nacida el 12 de febrero de 1982 en Montecarlo, Mónaco). Casada el 19 de enero de 2019 en Ginebra con Sylvain Jean-Baptiste Alexandre Renaudeau. Tienen dos hijos.

 Príncipe Fakhruddin, Príncipe de Egipto (nacido el 25 de agosto de 1987 en Rabat, Marruecos).

Títulos y estilos 
 1 de enero de 1952 – 26 de julio de 1952: Su Alteza Real el príncipe del Sa'id.
 26 de julio de 1952 – 18 de junio 1953: Su Majestad el rey de Egipto y de Sudán.
 18 de junio de 1953 – presente: Su Majestad el rey Fuad de Egipto y de Sudán.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas egipcias 
  Soberano Gran Maestre de la Orden de Muhammad Alí (26/07/1952).
  Soberano Gran Maestre de la Orden de Ismail (26/07/1952).
  Soberano Gran Maestre de la Orden del Nilo (26/07/1952).
  Soberano Gran Maestre de la Orden la Virtud [Condecoración de Nishan al-Kamal] (26/07/1952).
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Estrella Militar de Fuad I (26/07/1952).
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Agricultura (26/07/1952).
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Industria y el Comercio (26/07/1952).
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Cultura (26/07/1952).
  Soberano Gran Maestre (y fundador -bajo regencia-) de la Orden del Deporte (1952).
  Cadena de Fuad I (Reino de Egipto, 26/07/1952).

Ancestros

Referencias

Véase también
 Dinastía de Mehmet Alí

Reyes de Egipto
Nacidos en El Cairo
Orden del Nilo
Personas de Ginebra
Personas vivas
Monarcas
Egipcios del siglo XX
Faruq de Egipto